Заполок — название населённых пунктов:

Россия 
 Заполок — деревня в Пустошкинском районе Псковской области.
 Заполок — деревня в Конаковском районе Тверской области.